El término mem puede hacer referencia a:

Mem, la decimotercera letra del alfabeto fenicio.
Mem, la decimotercera letra del alfabeto hebreo.
Mem, la unidad teórica de información cultural en las teorías sobre la difusión cultural.